Karta Kanban jest kluczowym elementem systemu Kanban. Sygnalizuje ona potrzebę przemieszczania materiałów w obrębie zakładu produkcyjnego lub przemieszczania materiałów od dostawcy zewnętrznego do zakładu produkcyjnego. Karta Kanban jest w rzeczywistości komunikatem, który sygnalizuje wyczerpanie się produktu, części lub surowców. Otrzymanie Karty Kanban powoduje uzupełnianie zapasów tego produktu, części lub surowców. Konsumpcja napędza więc popyt na większą produkcję, a karta Kanban sygnalizuje zapotrzebowanie na większą ilość produktów. Karty Kanban pomagają więc stworzyć system sterowany popytem.

Przypisy 

Logistyka
Zarządzanie jakością